Алексей Могиле́вский:
 Могилевский, Алексей Юрьевич (род. 1961) — советский и российский музыкант.
 Могилевский, Алексей Алексеевич (1909—1958) — советский горный инженер, лауреат Сталинской премии.